Erinna, poetessa grega del segle VI aC
 Erinna, poetessa grega del